Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на 33. Европском првенству у у дворани 2015. у Прагу одржано је 6. и 8. марта у мулти-спортској 02 Арени.

Квалификациона норма за учешће на Првенству износила је 4,20 метара.

Титулу освојену у Гетеборгу 2013. није бранила Холи Блесдејл из Уједињеног Краљевства

Земље учеснице 
Учествовале су 22 такмичарке из 12 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2015. години 
Десет најбољих европских такмичарки у скоку мотком у дворани 2015. године пре почетка првенства (5. марта 2015), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за пласман 8 такмичаарки у финале износила је 4,60 метара (КВ). Норму је испунило 7 такмичарки, а једна се плласирала на основу постигнутог резултата (кв).

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици у дворани 2015.
Скок мотком на Европском првенству у атлетици у дворани